Сезон 2015 года — 20-й сезон в истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 18-й подряд, в котором команда участвует в Высшей лиге Чемпионата Беларуси.

14 марта БАТЭ сыграл первый официальный матч в сезоне: в борьбе за Суперкубок Беларуси в серии пенальти был повержен солигорский «Шахтёр». Таким образом, борисовчане стали пятикратными обладателями трофея.

24 мая в финале Кубка Беларуси борисовчане снова встретились с Шахтёром и снова оказались сильнее, став в третий раз в своей истории обладателем приза.

Летом БАТЭ стартовал в квалификации Лиги чемпионов и, преодолев 3 раунда, в пятый раз в своей истории вышел в групповую стадию турнира.

Обыграв 16 октября в Витебске местный одноименный клуб, БАТЭ стал двенадцатикратным чемпионом Беларуси.

Состав и статистика игроков

Форма 
Техническим партнером клуба осталась испанская компания Joma. Титульный спонсор также остался прежним — это белорусская страховая компания «Белгосстрах», название и логотип которой нанесены на майки игроков.

Презентация комплектов игровой формы для сезона-2015 прошла 11 марта в Борисове. Основной комплект формы: жёлтые майки и трусы и логотип спонсора синего цвета. Также имеются синие вставки на плечах и синий воротник. Гостевой комплект — аналогичный домашнему, но синий с жёлтыми элементами. Логотип и название спонсора — жёлтого цвета. На левом плече обеих маек расположен логотип сотового оператора velcom. На обратной стороне игровых маек размещено название партнёра клуба, компании Herbalife. Изменились виды шрифтов, которыми нанесены на форму номера и фамилии игроков.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Предсезонные, товарищеские матчи

Суперкубок Беларуси 
См. также: Суперкубок Беларуси 2015

Кубок Беларуси 2014/2015 
См. также: Кубок Беларуси 2014/15

ФК БАТЭ начал борьбу за Кубок Беларуси со стадии 1/8 финала. 11 октября 2014 года на городском стадионе Борисова, в дополнительное время был обыгран ФК Слуцк. Пропустив первыми, борисовчане смогли отыграться в основное время благодаря голу сербского защитника Неманьи Тубича, а в дополнительное время победный гол провёл Николай Сигневич.

1/4 финала 
В 1/4 финала жребий, как и год назад, свёл команду Александра Ермаковича с гродненским Неманом. На этой стадии регламентом предусмотрено 2 матча. Первый, прошедший на Борисов-Арене, принёс минимальную победу хозяевам. В ответной встрече «жёлто-синие» вновь праздновали успех со счётом 2:1 и прошли в полуфинал турнира.

1/2 финала 
Жеребьёвка определила соперником по полуфиналу для «жёлто-синих» минское «Динамо». Первый матч в Борисове завершился нулевой ничьей. В ответном поединке на минском стадионе «Трактор» борисовчане были сильнее со счётом 3:1 и впервые с 2010 года вышли в финал турнира.

Финал 
Финальный матч впервые в истории состоялся в Гомеле на стадионе «Центральный». Соперником борисовчан стал полномочный обладатель трофея — солигорский «Шахтёр». Первый тайм прошёл в равной борьбе, а во втором БАТЭ смог забить в ворота солигорчан четыре мяча, пропустив в свои лишь однажды, и стали трёхкратными обладателями трофея.

Чемпионат Беларуси 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2015

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи 
Первый круг

Второй круг

{{footballbox_collapsible
|date=30 августа
|time=20:00 UTC+3
|round=18-й тур
|team1=БАТЭ
|score=1 : 0(0 : 0)
|report=
|team2=Белшина
|goals1=Младенович (пас - Карницкий) Сигневич  
|goals2=' Карамушка Бобух Батищев|stadium=Борисов-Арена
|location=Борисов
|attendance=5 108 (13 126)
|referee=В. Севостьяник, Гродно
|result=W}}

 Турнирная таблица 
Высшая лига. Итоговое положение

М = матчей сыграно; В = матчей выиграно; Н = матчей сведено вничью; П = матчей проиграно; МЗ = мячей забито; МП = мячей пропущено; РМ = разница забитых и пропущенных мячей; О = очков набрано.

 Лига чемпионов УЕФА См. также: Лига чемпионов УЕФА 2015/16 Квалификация 
Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Плей-офф

 Групповой этап См. также: Лига чемпионов УЕФА 2015/2016. Групповой этап

Матчи

Группа «E». Итоговое положение

Кубок Беларуси 2015/2016 
См. также: Кубок Беларуси 2015/16

1/16 финала

1/8 финала 

Согласно жеребьёвке, соперником борисовчан по 1/4 финала стал ФК «Слуцк». Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2016.

Статистика выступлений игроков

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Командная статистика

Статистика по турнирам

Дополнительные показатели 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Тактические схемы

Примечания

Ссылки 

2015
БАТЭ